Torrence ist der Familienname folgender Personen:

 David Torrence (1864–1951), britischer Schauspieler
 Ernest Torrence (1878–1933), schottisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Gwen Torrence (* 1965), US-amerikanische Leichtathletin und Olympiasiegerin

Torrence ist außerdem:

 eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi, siehe Torrence (Mississippi).
 ein nach Torrence V. Johnson benannter Asteroid, siehe (2614) Torrence.

siehe auch: Torrance (Begriffsklärung)